Falstaff, personatge de William Shakespeare que apareix a Enric IV, part 1, Les alegres comares de Windsor, i Enric V on se'n narra la mort.

Música 
 Falstaff (Salieri), òpera d'Antonio Salieri (1799)
 Falstaff (Verdi), òpera de Giuseppe Verdi (1893)
 Falstaff (Elgar), estudi simfònic d'Edward Elgar (1913)

Cinema 
 Falstaff o Chimes at Midnight (títol en català: Campanades a mitjanit), pel·lícula d'Orson Welles (1965)